Кирза:
 Кирза — искусственная кожа; материал, используемый, в основном, для производства сапог и других изделий.
 Кирза (хлопчатобумажная основа, уток № 60/4) — техническое сукно, употреблявшаяся для обтяжки печатных барабанов литографских машин.
 «Кирза» — книга Вадима Чекунова о срочной службе в армии.

Топоним 
 Кирза — село в Ордынском районе Новосибирской области России
 Кирза — посёлок сельского типа в Манском районе Красноярском крае России